La palabra mácula (del latín macŭla, «mancha») puede referirse a:
 La mácula lútea,  en la retina del ojo.
 Una mácula o mancha en la piel.
 La mácula densa, una especialización celular en las nefronas renales.
 Una mácula, en exogeología, mancha oscura en la superficie de un planeta o satélite.
 T. macula, una especie de mantis.